Los triconodóntidos (Triconodontidae) son una familia extinta de mamíferos, los cuales han sido encontrados en Norteamérica, Europa, África y probablemente también Suramérica y Asia durante los períodos Jurásico y Cretácico, en un rango de 155.7 a 70.6 millones de años (sin embargo, si Argentoconodon es ciertamente un miembro de esta familia entocnces el rango temporal se extendería hasta el Jurásico Medio o posiblemente hasta el Jurásico Inferior).

Taxonomía
La familia Triconodontidae fue nombrada por Marsh (1887). Fue asignada a Polyprotodontia por Cope (1889); a Triconodonta por Rasmussen y Callison (1981), Bonaparte (1986), Carroll (1988) y Engelmann y Callison (1998); y a Mammalia por Marsh (1887) y Luo et al. (2001).

Familia †Triconodontidae Marsh 1887 [Volaticotheria Meng et al. 2006; Volaticotheriidae Meng et al. 2006]
 †Dyskritodon amazighi Sigogneau-Russell 1995
 †Ichthyoconodon jaworowskorum Sigogneau-Russell 1995
 †Victoriaconodon inaequalis Montellano et al. 2008
 †Priacodon Marsh 1887
 †P. fruitaensis Rasmussen & Callison 1981
 †P. robustus (Marsh 1879) [Tinodon robustus]
 †P. ferox (Marsh 1880) [Tinodon ferox]
 †P. grandaevus Simpson 1925 [Tinodon grandaevus]
 †P. lulli Simpson 1925 [Tinodon lulli]
Subfamily †Triconodontinae Marsh 1887 non Hay 1902
 †Triconodon mordax Owen 1859 [Triacanthodon Owen 1871]
 †Trioracodon Simpson 1928 non Owen 1871
 †T. ferox (Owen 1871)
 †T. major (Owen 1871)
 †T. bisulcus (Marsh 1880) [Triconodon bisulcus Marsh 1880]
 †T. oweni Simpson 1928
Subfamilia Alticonodontinae Fox 1976
 †Argentoconodon fariasorum Rougier et al. 2007
 †Jugulator amplissimus Cifelli & Madsen 1998
 †Meiconodon Kusuhashi et al. 2009
 †M. lii Kusuhashi et al. 2009
 †M. setoguchii Kusuhashi et al. 2009
 †Volaticotherium antiquum Meng et al. 2006 emend. Meng et al. 2007
 †Arundelconodon hottoni Cifelli et al. 1999
 †Astroconodon Patterson 1951
 †A. denisoni Patterson 1951
 †A. delicatus Cifelli & Madsen 1998
 †Alticonodon lindoei Fox 1969
 †Corviconodon Cifelli, Wible & Jenkins 1998
 †C. utahensis Cifelli & Madsen 1998
 †C. montanensis Cifelli, Wible & Jenkins 1998

Filogenia 
Cladograma según el análisis filogenético realizado por Marisol Montellano, James A. Hopson y James M. Clark (2008) y Gao et al. (2010).

Referencias

Triconodonta